Pierwszy rząd Mette Frederiksen
 Drugi rząd Mette Frederiksen